San Bartolo – comune del Guatemala 
San Bartolo – comune di Panama
San Bartolo – sito archeologico del Guatemala